Lepisiota (=Acantholepis Mayr, 1861) — род мелких муравьёв подсемейства Формицины.

Распространение 
Старый Свет: южная Палеарктика (включая Казахстан и Среднюю Азию, Афганистан, Иран), Южная Азия, Афротропика. В Европе в странах Средиземноморья (Испания, Италия, Греция и других) встречается около 10 видов (atlantis, caucasica, frauenfeldi, melas, nigra, semenovi, splendens, syriaca, velox). Для фауны бывшего СССР указывали 4 вида. Аравийский полуостров — около 20 видов.

Описание 
Длина рабочих особей 2—3 мм, самок — 5—6 мм. Усики состоят из 11 члеников; глаза хорошо развиты; заднегрудка с проподеальными зубчиками; спинной край петиоля вооружён парой шипиков или окаймлённый.

Систематика 
Около 130 таксонов (более 90 видов и более 40 подвидов). Таксон Lepisiota (типовой вид: Plagiolepis rothneyi) был описан в 1926 году энтомологом Ф.Санчи в качестве подрода рода Acantholepis. Но так как ранее уже был описан род рыб Acantholepis Kroyer, 1846, то одноимённое название муравьёв Acantholepis Mayr, 1861 (типовой вид: Hypoclinea frauenfeldi) заменили на его старейший синоним.

 Lepisiota acuta Xu, 1994
 Lepisiota affinis (Santschi, 1937)
 Lepisiota ajjer (Bernard, 1953)
 Lepisiota albata (Santschi, 1935)
 Lepisiota alexis (Santschi, 1937)
 Lepisiota ambigua (Santschi, 1935)
 Lepisiota angolensis (Santschi, 1937)
 Lepisiota annandalei (Mukerjee, 1930)
 Lepisiota arabica (Collingwood, 1985)
 Lepisiota arenaria (Arnold, 1920)
 Lepisiota arnoldi (Forel, 1913)
 Lepisiota aurea (Karavaiev, 1933)
 Lepisiota binghami Harshana & Dey, 2022
 Lepisiota bipartita (Smith, 1861)
 Lepisiota cacozela (Stitz, 1916)
 Lepisiota canescens (Emery, 1897)
 Lepisiota capensis (Mayr, 1862)
 Lepisiota capitata (Forel, 1913)
 Lepisiota carbonaria (Emery, 1892)
 = Lepisiota depilis (Emery, 1897)
 Lepisiota chapmani (Wheeler, 1935)
 Lepisiota crinita (Mayr, 1895)
 Lepisiota curta (Emery, 1897)
 Lepisiota dammama Collingwood & Agosti, 1996
 Lepisiota dendrophila (Arnold, 1949)
 Lepisiota depilis (Emery, 1897)
 Lepisiota deplanata (Stitz, 1911)
 Lepisiota depressa (Santschi, 1914)
 Lepisiota dhofara Collingwood & Agosti, 1996
 Lepisiota dolabellae (Forel, 1911)
 Lepisiota egregia (Forel, 1913)
 Lepisiota elbazi Sharaf, 2020
 Lepisiota elegantissima Collingwood & Van Harten, 2011
 Lepisiota emmelii (Kutter, 1932)
 Lepisiota erythraea (Forel, 1910)
 Lepisiota fergusoni (Forel, 1895)
 Lepisiota foreli (Arnold, 1920)
 Lepisiota frauenfeldi (Mayr, 1855)
 Lepisiota gerardi (Santschi, 1915)
 Lepisiota gracilicornis (Forel, 1892)
 Lepisiota harteni Collingwood & Agosti, 1996
 Lepisiota hexiangu Terayama, 2009
 Lepisiota hirsuta (Santschi, 1914)
 Lepisiota imperfecta (Santschi, 1926)
 Lepisiota incisa (Forel, 1913)
 Lepisiota integra (Forel, 1894)
 Lepisiota kabulica (Pisarski, 1967)
 Lepisiota karawaiewi (Kuznetsov-Ugamsky, 1929)
 Lepisiota layla Wachkoo A. A. et al., 2021
 Lepisiota longinoda (Arnold, 1920)
 Lepisiota lunaris  (Emery, 1893)
 Lepisiota mayri Wachkoo A. A. et al., 2021
 Lepisiota megacephala (Weber, 1943)
 Lepisiota melanogaster (Emery, 1915)
 Lepisiota melas (Emery, 1915)
 Lepisiota mlanjiensis (Arnold, 1946)
 Lepisiota modesta (Forel, 1894)
 Lepisiota monardi (Santschi, 1930)
 Lepisiota nigra (Dalla Torre, 1893)
 Lepisiota nigrescens (Karavaiev, 1912)
 Lepisiota nigrisetosa (Santschi, 1935)
 Lepisiota nigriventris (Emery, 1899)
 Lepisiota obtusa (Emery, 1901)
 Lepisiota oculata (Santschi, 1935)
 Lepisiota omanensis Sharaf & Monks, 2016
 Lepisiota opaca (Forel, 1892)
 Lepisiota opaciventris (Finzi, 1936)
 Lepisiota palpalis (Santschi, 1935)
 Lepisiota piliscapa (Santschi, 1935)
 Lepisiota pulchella (Forel, 1892)
 Lepisiota pusaensis Harshana & Dey, 2022
 Lepisiota quadraticeps (Arnold, 1944)
 Lepisiota reticulata Xu, 1994
 Lepisiota riyadha Collingwood & Agosti, 1996
 Lepisiota rothneyi (Forel, 1894)
 Lepisiota rubrovaria (Forel, 1910)
 Lepisiota rugithorax (Santschi, 1930)
 Lepisiota satpuraensis Harshana & Dey, 2022
 Lepisiota schoutedeni (Santschi, 1935)
 Lepisiota semenovi (Ruzsky, 1905)
 Lepisiota sericea (Forel, 1892)
 Lepisiota silvicola (Arnold, 1920)
 Lepisiota somalica (Menozzi, 1927)
 Lepisiota spinisquama (Kuznetsov-Ugamsky, 1929)
 Lepisiota spinosior (Forel, 1913)
 Lepisiota splendens (Karavaiev, 1912)
 Lepisiota submetallica (Arnold, 1920)
 Lepisiota syriaca (André, 1881)
 Lepisiota tenuipilis (Santschi, 1935)
 Lepisiota validiuscula (Emery, 1897)
 Lepisiota wilsoni Harshana & Dey, 2022
 Lepisiota wroughtonii (Forel, 1902)
 Lepisiota xichangensis (Wu & Wang, 1995)

Примечания

Литература 
 
 Kuznetsov-Ugamsky NN (1929) Die Gattung Acantholepis in Turkestan. Zoologischer Anzeiger 82: 477—492.
 Tohmé, H. 1981. Écologie et biologie de la reproduction de la fourmi Acantholepis frauenfeldi, Mayr (Hymenoptera, Formicoïdae, Formicinae). — Publications de l’Universite Libanaise, Section des Sciences Naturelles, 12: 1-196.
 Tohmé, H. & G. Tohmé. 1975. Description des castes d’Acantholepis frauenfeldi, Mayr et des differents stades larvaires [Hymenoptera, Formicidae: Formicinae]. — Bulletin de la Société Entomologique d’Egypte, 59: 131—141.
 Tohmé, H. & G. Tohmé. 1980. Contribution a l’etude systematique et biologique de Acantholepis syriaca Andre. — Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle, (4)2: 517—524.

Ссылки 
 
 
 
 

Lepisiota
Роды муравьёв